Шполярич () — фамилия. Известные носители:

 Шполярич, Александер (род. 1995) — кипрский и сербский футболист. 
 Шполярич, Данило (род. 1999) — кипрский футболист. 
 Шполярич, Йосип (род. 1997) — хорватский футболист.
 Шполярич, Матия (род. 1997) — кипрский и сербский футболист. 
 Шполярич, Миленко (род. 1967) — кипрский, ранее югославский футболист. Отец Матия, Александера и Данило Шполярича.